Ранчо Браво има више значења:

 Ранчо Браво (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ранчо Браво (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику